

Альмеж — річка в Кіровській області, ліва притока Пушми
 Альмеж — селище, Опарінський район, Кіровська область